Pierwsze Halowe Mistrzostwa Świata w Hokeju na Trawie rozegrane zostały w Lipsku, w Niemczech, w dniach 5-9 lutego 2003. 

Tytuły wywalczyła męska i żeńska reprezentacja Niemiec. Męska reprezentacja Polski zdobyła medal srebrny. Polki nie startowały.

Końcowa klasyfikacja turnieju mężczyzn 
Finał mężczyzn 9 lutego 2003
 Niemcy - Polska 7:1 (5:1)

Końcowa klasyfikacja turnieju kobiet 
Finał kobiet 9 lutego 2003
 Niemcy - Holandia 5:2 (3:1)

Linki zewnętrzne 
 strona Polskiego Związku Hokeja na Trawie
 strona Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie
 strona MŚ w Niemczech w roku 2003

Mistrzostwa świata w hokeju na trawie
2003 w sporcie
Sport w Lipsku
2003 w Niemczech